Italia
 Cattedrale di Santa Maria Annunciata – chiesa di Vicenza
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Bienno
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Borgosatollo
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Brunello
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Lucca
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Pavia
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Rivarolo Mantovano

 Svizzera
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Bergamo soppressa
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Muralto
 Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Neggio

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria Annunziata